() — британська комедійна стрічка 1936 року.
 Обґрунтовані сумніви () — американський поліційний драматичний телесеріал.
  () — американський трилер 2014 року.